

Persone
Jorge Montt – ammiraglio e presidente del Cile
Manuel Montt – rettore e presidente del Cile
Pedro Montt – avvocato e presidente del Cile

Geografia
Jorge Montt – isola del Cile meridionale
Pedro Montt – isola del Cile meridionale
Puerto Montt – città del sud del Cile

Altro
Arcidiocesi di Puerto Montt – sede metropolitana della Chiesa cattolica
Club de Deportes Puerto Montt – società sportiva cilena